Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Betelgeuse:

 – nave da trasporto della classe Arcturus, varata nel 1939 e radiata nel 1946
 – nave da trasporto della classe Antares, varata nel 1944 come SS Colombia Victory, rinominata nel 1952, e radiata nel 1974